Хадыженский:
 Хадыженский — рабочий посёлок, сейчас город Хадыженск
 Хадыженский — посёлок, сейчас станица Куринская